Le Monte-Carlo Squash Classic 2018 est l'édition 2018 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 3 au  au stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA Challenger tour 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 24 participantes dont deux joueuses du top 10, Tesni Evans et l'ancienne championne du monde Laura Massaro.

La tenante du titre  Donna Urquhart est blessée et forfait.

Les quatre premières têtes de série se retrouvent en demi-finale et au terme d'un match long de  face à Millie Tomlinson, Tesni Evans rejoint en finale Laura Massaro. Cette dernière s'impose en cinq jeux très disputés et remporte à cette occasion son premier tournoi en 2018.

Dotation et points 
En 2018, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Monte-Carlo Squash Classic
 Saison 2018-2019 de la PSA

Liens externes 
 Site PSA

2018
Squash en 2018
Sport à Monaco en 2018
Sport en décembre 2018